Hans Lembke ist der Name folgender Personen:

* Hans Lembke (Agronom) (1877–1966), deutscher Pflanzenzüchter und Hochschullehrer
 Hans Lembke (Maler) (1885–1959), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Hans Bernhard Ludwig Lembke (1722–1803), deutscher Arzt